Domenico Majone (1844-1872) – attore teatrale italiano
 Nazarena Majone (1869-1939) – religiosa italiana

Pagine correlate
Majoni